Vaudricourt (Pas-de-Calais)
 Vaudricourt (Somme)